Arniquet kan syfta på:

Haiti 

 Arniquet (kommun), Sud, 
 Arniquet (ort), Sud,